Прадуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-де-Прадуш — парафія.